Curtea se poate referi la:
Curtea, Timiș
Curtea, Vâlcea